Seznam polkov z zaporedno številko 162.

Seznam 
 Pehotni
 162. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 162. pehotni polk (ZDA)
 162. strelski polk (ZSSR)
 162. pehotni polk (Wehrmacht)
 162. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 162. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 162. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 162. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 162. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi